Estrela kan syfta på:

Geografi

Brasilien 

 Estrela (samhälle), Rio Grande do Sul, Vacaria, 
 Estrela (kommun), Rio Grande do Sul,

Portugal 

 Estrela, Lissabon – en stadsdel i Lissabon

Robotskapade Brasilienförgreningar